О́ливер Зе́тцингер (; 11 июля 1983, Хорн, Австрия) — австрийский хоккеист, левый нападающий клуба «Грац Найнти Найнерс», выступающего в Австрийской хоккейной лиге.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы хоккейного клуба «Штадлау». Начал свою карьеру в Финляндии, выступая за команду «Ильвес», в 2001 году дебютировал в Австрийской хоккейной лиге в команде «Линц». В 2001 году в третьем раунде драфта НХЛ он был задрафтован клубом «Нэшвилл Предаторз» под 76-м номером, однако через год перешёл в «Пеликанс Лахти», ещё через сезон был приглашён в клуб «ХПК Хямеенлинна». В 2005 году вернулся в Австрию, выступая в составе «Виенна Кэпиталз». В мае 2007 года он всё же подписал контракт с «Хищниками», но ещё до начала сезона был исключён из заявки клуба и вынужден был отправиться в «Милуоки Эдмиралс». В январе 2008 года он уехал в Швейцарию в команду «Лангнау Тайгерс», но в октябре ввиду трудного положения в клубе он поручил своему агенту отыскать новый клуб и в конце месяца перешёл в «Давос». Через год он стал игроком «Лозанны».

В сборной 
В сборной он провёл 11 лет, выступая на 10 чемпионатах мира (с 2001 по 2005 и с 2007 по 2011) и хоккейном турнире Олимпиады-2002. После чемпионата мира 2011 года он критически высказался в адрес Австрийской федерации хоккея на льду, за что был пожизненно отстранён от игр за сборную. Однако в ноябре 2012 года представитель Австрийской федерации хоккея на льду после переговоров с Зетцингером добился возвращения игрока в сборную: тот вернулся на лёд в ноябрьской игре против Франции и даже принял участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Статистика выступлений в клубах

Примечания 

Хоккеисты Австрии
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Спорт»
Игроки ХК «Блэк Уингз Линц»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Вена Кэпиталз»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК ХПК
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Лозанна»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки ХК «Дунэря»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»